ФК Невежис () је литвански фудбалски клуб из Кедајњај. Тренутно се такмичи у А лиги Литваније.

Историја 
Клуб је основан 1962. године.

Успеси

Национални 
 Прва лига:
 Првак (1): 2020.

 Куп Литваније:
 Победник (5): ?
 Финалиста (0):

Сезоне (2018.—...)

Референце

Спољашње везе 

 
 alyga.lt

Невежис